Brukenthal poate fi:

Samuel von Brukenthal
Muzeul Brukenthal
Colegiul Național Samuel von Brukenthal
Castelul Brukenthal din Sâmbăta de Jos, România
Reședința de vară a baronului Samuel Brukenthal din Avrig, România

Vezi și
Listă de castele în România